Il singolare del Challenger ATP Iquique 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Máximo González ha battuto in finale 6–4, 6–4 Guillermo Hormazábal.

Teste di serie

  Máximo González (campione)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Diego Hartfield (secondo turno)
  Ricardo Hocevar (semifinali)

 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Juan Pablo Brzezicki (semifinali)
 Sebastián Decoud (primo turno)
 Horacio Zeballos (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Iquique 2009